Штрасберг:

 Штрасберг (Гарц) — коммуна в Германии.
 Штрасберг (Цоллернальб) — коммуна в Германии.